El término paciencias puede hacer referencia a:
 A la especie de la familia de las poligonáceas: Rumex crispus.
 A las paciencias de Almazán una especie de galleta típica de la provincia de Soria.